Колотлан има више значења:

 Општина Колотлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Колотлан (Колотлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колотлан (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колотлан, Лос Алакранес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику